Азовська сільська рада — Запорізька область, Бердянський район
 Азовська сільська рада — Запорізька область, Розівський район
 Азовська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район